Kambfjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Kambfjall (berg i Island, lat 65,00, long -14,17), Austurland, 
 Kambfjall (berg i Island, lat 64,93, long -14,22), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar